Е́йвері або Е́вері () — англомовне прізвище, яке бере початок від давньофранцузької вимови імені Альфред () або германського імені Alberich. Значення самого імені походить від поєднання слів двньоанглійською aelf, у значенні ельф та ric, у значенні правитель, влада. Ельфи вважалися виключно красивими магічними істотами.

 Джеймс Ейвері (; 1945—2013) — американський актор кіно і телебачення, актор озвучування, поет.
 Освальд Евері (; 1877—1955) — американський молекулярний біолог, імунолог, медик.
 Роджер Евері (; 1965) — американський сценарист, продюсер і кінорежисер. Лауреат премії «Оскар» у категорії найкращий оригінальний сценарій (1994).
 Текс Ейвері (; 1908—1980, також відомий під ніками «Fred» і «Texas») — американський мультиплікатор і актор озвучування.
 Ширлі Енід Евері (; 1934—2000) — справжнє ім'я Тері Торнтон, американської джазової піаністки, співачки і авторки пісень.
 Чарльз Ейвері (; 1873—1926) — американський актор німого кіно, режисер і сценарист.

Див. також 
 «Чарівний світ Текса Ейвері»

Примітки